Müller-Osten ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Müller-Osten (1905–1980), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenliederdichter
 Wolfgang Müller-Osten (1910–1995), deutscher Chirurg und Standespolitiker